Heuristik (grekiska εὑρίσκω, upptäcka) förekommer i olika kontexter men med i princip samma innebörd:

 Heuristik  – grundbetydelsen, en enkel procedur, metod eller tumregel 
 Heuristik (matematik) – ett sätt att göra smarta gissningar som hjälper till att hitta lösningar till ett problem
 Heuristik (filosofi) – regler inom ett forskningsprogram om vad som bör utvecklas och undvikas
 Heuristik (datalogi) – en metod eller algoritm för att lösa ett beräkningskomplext problem snabbare